Ђогани је турбо-фолк и денс група из Србије, популарна у бившој Југославији и позната по компликованим кореографијама у стилу Џенет Џексон. Групу чине Ђорђе Ђоле Ђогани и његова невенчана супруга Весна Тривић. У првобитној постави групе, која се до 2001. године звала „Ђогани фантастико”, била је Слађана Делибашић са којом је Ђогани био тада у браку.

Дискографија 
Као Ђогани фантастико (Ђоле и Слађа)
 1993. — Storm
 1994. — Идемо на Марс
 1996. — Пронађи себе
 1996. — Остављена без наде
 1997. — Границе нема
 1998. — Бенседин
 2000. — Да, то је то

Као Ђогани (Ђоле и Весна)

 2001. — Нови дани
 2003. — Док ја љубим
 2005. — Ђогани
 2006. — -{Best of}- (City Records)
 2007. — Љубав моја
 2008. — -{Platinum Collection}- (City Records)
 2009. — -{Retro Collection}- (City Records)
 2009. — Свила- (City Records)
 2014. — Снови од чоколаде
 2015. — Ђогани 2015.- (BN Music)
 2016. — Ђогани 2016.- (Grand Production)
 2017. — Quattro Stagioni
 2018. — Шесто чуло
 2018. — Ријалити
 2019. — Додири
 2019. — Булевари
 2019. — Зајми, зајми
 2019. — Предатор
 2019. — Отров си за жене
 2020. — Забрањена љубав
2021. —LockDown

Видеографија 
Као Ђогани фантастико (Ђоле и Слађа)

Спотови 
Као Ђогани (Ђоле и Весна)

Референце 

 
Југословенске музичке групе
Српске поп-фолк групе
Српске денс групе
Музичке групе из Београда
Музичке групе основане 1992.
Музичке групе из 1990-их
Музичке групе из 2000-их
Музичке групе из 2010-их
Музичке групе из 2020-их
Учесници Беовизије